Hersiliola är ett släkte av spindlar. Hersiliola ingår i familjen Hersiliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Hersiliola